Le terme « Chilled » peut faire référence à :

Monde musical 

 Chilled, EP de Chicane de 1999 ;
 , album de  de 2005 ;
 , album de Red Jerry de 2000 ;
 , festival britannique ;
 , album de Red Jerry de 2001.

Autres 

 Chilled, personnage de Dragon Ball ;
 , entreprise japonaise ;
 , entreprise japonaise ;
 , roman japonais de 2007 ;
 , anciennement Chilled TV, chaîne de télévision britannique.

Voir aussi